Кэтрин Дюлак (Catherine Dulac; род. 1963) — американский нейробиолог, исследовательница социального поведения у млекопитающих. Доктор философии, профессор Гарвардского университета, где трудится с 1996 года, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза, член Французской АН (2007) и НАН США (2015), а также Американского философского общества (2019).

Окончила парижскую Высшую нормальную школу.
Степень доктора философии по биологии развития получила в парижском Университете Пьера и Марии Кюри, занималась у Николь Ле Дуарен в Коллеж де Франс. В 1992 году переехала в США — как постдок в лабораторию Ричарда Аксела в Колумбийском университете. C 1996 года на кафедре молекулярной и клeточной биологии в Гарварде, в 2007—2013 гг. заведовала ею, ныне именной профессор (Higgins Professor) молекулярной и клeточной биологии Гарварда, с 2018 года также там же именной профессор (Lee and Ezpeleta Professor) искусств и наук. Также исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. Фелло Американской академии искусств и наук (2004) и Американской ассоциации содействия развитию науки (2009).

Награды и отличия 
  (1998)
  (2006)
  (2010)
  (2012)
  (2015)
 Scolnick Prize in Neuroscience (2017)
  (2018)
  (2019, совместно с )
 Liliane Bettencourt Prize

Кавалер Ордена Почётного легиона.

Примечания

Ссылки 

 https://www.mcb.harvard.edu/directory/catherine-dulac/

Молекулярные биологи
Нейробиологи США
Члены Французской академии наук
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Гарвардского университета
доктора философии по биологии
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки